Чемпионат мира по гандболу среди женских команд 2009 года — 19-й турнир сильнейших национальных сборных планеты, финальная часть которого прошла с 5 по 20 декабря в шести городах Китая — Нанкине, Сучжоу, Янчжоу, Чанчжоу, Уси и Чжанцзягане. Чемпионом стала сборная России.

Квалификация 
В финальную стадию чемпионата мира пробились 24 команды: 
  — организатор чемпионата,
  — действующий чемпион мира,
  и  — по результатам чемпионата Европы-2008 (чемпион и вице-чемпион),
 , , ,  — по результатам чемпионата Африки-2008,
 , ,  — по результатам чемпионата Америки-2008,
 , , ,  — по результатам чемпионата Азии-2008,
  — победитель чемпионата Океании,
 , , , , , , ,  — по результатам квалификационного турнира ЕГФ .

Турнир 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 6 в каждой. По результатам однокруговых турниров по 3 лучшие команды выходят в основной раунд. Сборные, занявшие в группах 4—6-е места, становятся участниками Президентского кубка, где разыгрывают места с 13-го по 24-е. Основной этап и Президентский кубок проводятся по однотипной схеме: сборные сначала разбиваются на две шестёрки и играют с теми соперниками, с которыми не встречались на предварительном этапе; при этом очки, набранные в матчах со сборными, игравшими ранее в одной группе, учитываются.

По 2 команды из групп I и II основного этапа выходят в полуфинал и разыгрывают медали чемпионата. Команды, занявшие в группах I и II 3—6-е места, а также сборные из групп Президентского кубка проводят стыковые классификационные матчи.

Предварительный этап

Группа А (Уси)

Группа B (Чжанцзяган)

Группа C (Сучжоу)

Группа D (Чанчжоу)

Президентский кубок

Группа PCI (Уси)

Группа PCII (Чжанцзяган)

Матчи за 13—24-е места

Основной этап

Группа I (Янчжоу)

Группа II (Янчжоу)

Матчи за 5—12-е места (Сучжоу)

Матчи за 1—4-е места (Нанкин)

Итоги

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
2009 год в гандболе